Alva Chinn – modella statunitense
 Carl Chinn – storico, scrittore e conduttore radiofonico britannico
 Howard A. Chinn – ingegnere statunitense
 Kathy L. Chinn – politica statunitense
 Conor Chinn – calciatore statunitense
 Nicky Chinn – produttore discografico e cantautore inglese
 Thomas Withers Chinn – politico statunitense
 Trevor Chinn – imprenditore e filantropo britannico

Pagine correlate 
 Chin